Штукенберг () — немецкая фамилия, известные носители:

 Штукенберг, Александр Антонович (1844—1905) — русский геолог и палеонтолог.
 Штукенберг, Антон Иванович (1816—1887) — русский инженер, строитель Николаевской железной дороги, отец А. А. Штукенберга.
 Штукенберг, Иван Фёдорович (1788—1856) — русский географ, отец А. И. Штукенберга.
 Штукенберг, Фриц (1881—1944) — немецкий художник-экспрессионист.